Tui (Pontevedra), een gemeente in de Spaanse provincie Pontevedra
 Tuidraad of tuikabel
 Toei (vogel) (Prosthemadera novaeseelandiae, Engels: tui), een Nieuw-Zeelandse vogel
 Tui (bier), een Nieuw-Zeelands bier vernoemd naar de toei

TUI is een afkorting die gebruikt wordt voor:
 TUI Group, een internationale toerismegroep
 TUI Airlines, onderdeel van bovengenoemde groep
 Text User Interface (tekstuele gebruikersomgeving)